Ornitopodele (membri ai cladei Ornithopoda) sunt un grup de dinozauri care au început ca și animale mici, erbivore și bipede, și au crescut în dimensiune și număr, până când au devenit unul dintre grupurile cele mai numeroase din Cretacic, dominând peisajul din America de Nord. Avantajul lor evolutiv principal a fost dezvoltarea progresivă a unui aparat de masticație, care a devenit cel mai sofisticat aparat masticator dezvoltat vreodată de un dinozaur erbivor, rivalizând cu cel al unui mamifer modern, cum ar fi vaca. Fosilele lor au fost descoperite pe toate cele șapte continente, deși acestea sunt în general rare în emisfera sudică.

Descriere 

 
Ornithopoda înseamnă "picior de pasăre", de la gr. ornithos ("pasăre") și pous ("picioare"); numele se referă la picioarele caracteristice cu trei degete. Ornitopodele au fost, de asemenea, caracterizate ca având o armură, un cioc de rață, un pubis alungit dincolo de osul ilium, și o gaură lipsă în maxilarul inferior. O varietate de ornitopode și cerapode au avut plăci subțiri cartilaginoase de-a lungul părții exterioare a nervurilor; în unele cazuri, aceste plăci mineralizate s-au fosilizat. Funcția acestor plăci intercostale este necunoscută. Ele au fost găsite la Hypsilophodon, Othnielosaurus, Parksosaurus, Talenkauen, Thescelosaurus, și Macrogryphosaurus până în prezent.

Primele ornitopode aveau doar aproximativ 1 metru (3 picioare) lungime, dar, probabil, erau foarte rapide. Ele au avut o coadă rigidă, exact ca teropodele, pentru a le ajuta să se echilibreze în timp ce alergau pe picioarele din spate. Ornitopodele de mai târziu pășunau mai mult în patru labe, devenind astfel, semi-patrupede; încă aleargă pe două picioare, dar petrec cea mai mare din timp mergând sau pășunând în patru labe.

Ornitopodele de mai târziu au devenit mai mari, dar nu au rivalizat cu dimensiunile incredibile ale sauropodelor. Cel mai mare ornitopod, Shantungosaurus, a fost la fel de greu ca sauropozii mijlocii (23 - 25 de tone net), dar nu a depășit mai mult de 15 de metri (50 de picioare).
Alți ornitopozi mari sunt: Magnapaulia (12,5 metri), Edmontosaurus (9,1 metri) și Macrogryphosaurus (6 metri).

Filogenie 
Filogenia după analizele din 2009 ale lui Zheng și a colegilor săi.

Filogenie după Butler et al, 2011.

Referințe 

Dinozauri